Hermann Osthoff ist der Name folgender Personen:

* Hermann Osthoff (Linguist) (1847–1909), deutscher Sprachwissenschaftler
 Hermann Osthoff (Maler) (1879–1918), deutscher Maler
 Hermann Osthoff (Ministerialbeamter), deutscher Ministerialbeamter